Сочикалко има више значења:

 Сочикалко (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сочикалко (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сочикалко (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сочикалко, Сиренио Лонгарес (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику